Stenochilus är ett släkte av spindlar. Stenochilus ingår i familjen Stenochilidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindlar
Stenochilus